é um anime baseado num jogo do mesmo nome lançado pela companhia Root. O anime foi lançado no Japão no Inverno de 2003 como série televisiva e teve um total de 13 episódios.

Yamibou é um anime de acção, fantasia, mistério e romance shojo-ai.

Enredo 
Hatsumi e Hazuki são irmãs. Hazuki nutre uma paixão secreta e proibida por sua irmã. No 16º aniversário de Hazuki, após um "acidente", Hatsumi é envolta por uma luz verde e desaparece em meio a ela. Antes de desaparecer, Hatsumi chama por Hazuki, causando espanto já que ela, supostamente, é muda. Logo em seguida, um ser semelhante a um pássaro surge do nada, reclamando que não chegou a tempo. Ele é intimado por Hazuki a levá-la até sua irmã… Eles vão parar em uma estranha biblioteca e aí começa a estranha jornada de Hatsumi por diversos mundos a procura de sua irmã.

Personagens

Azuma Hazuki 

Hazuki é uma garota normal de um dos livros de mundos, no entanto, não se dá por vencida quando vê Hatsumi, que tanto gosta, ir-se embora na frente dos seus próprios olhos.

Azuma Hatsumi 
Hatsumi é muda e na realidade é Eve, primeira mulher a ser criada, que anda pelos mundos dos livros enquanto devia de trabalhar na Biblioteca com Lilith.

Lilith 
Lilith é irmã de Eve e trabalha na Biblioteca dos Livros dos Mundos. Anda também à procura de Eve e tem uma atracção especial por Hazuki.

Ken 
Ken é um pequeno pássaro amarelo que ajuda (foi forçado a) Hazuki na sua viagem à procura de Hatsumi. Ele é ajudante de Lilith.

Músicas

Tema de abertura 
"Hitomi no Naka no Meikyuu" - Aiko Kayou

Tema de encerramento 
"Eien no Inori wo Sasagete" - Sanae Kobayashi

Ligações externas 
 
 

Séries de manga
Séries de anime
Animes e mangás de fantasia
Seinen
Yuri
Séries de anime baseadas em jogos eletrônicos